Hoja del amor puede referirse a:
 el nombre común de la planta Anemone palmata; o
 el nombre común de la planta Coronilla scorpioides.